Сьюдад-Камарго () — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр муниципалитета Камарго. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 7984 человека.

Общие сведения 
Название города заимствовано у одноимённого испанского города в провинции Кантабрия.

Он был основан 5 марта 1749 года .

Примечания

Ссылки 
 

Города Тамаулипаса